Місія Європейського Союзу з надання військової допомоги на підтримку України або скорочено EUMAM Ukraine – це операція Європейського Союзу, рішення якої прийняте в рамках спільної зовнішньої та безпекової політики.

Історія 

Ідея створення тренувальної місії для української армії на зразок тренувальних місій Євросоюзу вперше прозвучала під час неформальної зустрічі міністрів оборони та іноземних держав європейських країн 30 серпня 2022 р.
7 жовтня 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про створення місії військової допомоги Україні під назвою EUMAM Ukraine.
15 листопада 2022 р. Європейський Союз офіційно запустив місію з метою досягнення повної оперативної готовності менш ніж за три місяці.

Держави-учасниці 

Як тільки місія стартувала 15 листопада 2022 року, багато країн висловили намір зробити свій внесок. Таким чином, про свою участь оголосили 23 держави-члени з 27, а також дві треті держави, Канада та Норвегія. Очікується, що Польща, Німеччина, Франція, Іспанія та Італія зроблять найбільший внесок